Wiesel:
 Elie Wiesel
 Torsten Wiesel